Masi se poate referi la:

 Masi, comună din provincia Padova, regiunea Veneto, Italia
 Masi Torello, comună din provincia Ferrara, Italia
 21795 Masi, asteroid din centura principală